è un nome proprio della lingua giapponese che si può trovare come cognome, toponimo o altra funzione.

Astronomia
 6730 Ikeda – asteroide della fascia principale

Geografia
 Ikeda – città giapponese situata nella prefettura di Osaka
 Ikeda – comune giapponese situato nella prefettura di Fukui
 Ikeda – comune giapponese situato nella prefettura di Gifu
 Ikeda – comune giapponese situato nella prefettura di Hokkaidō
 Ikeda – cittadina giapponese situata nella prefettura di Nagano

Personaggi 
Daisaku Ikeda – presidente della Soka Gakkai
Hayato Ikeda – uomo politico giapponese
Riyoko Ikeda – mangaka giapponese
Ryoji Ikeda – musicista giapponese
Uemon Ikeda – artista giapponese

Storia 
Clan Ikeda – clan militare giapponese attivo almeno dal XV secolo